Il termine minore è usato solitamente come aggettivo, sinonimo di "più piccolo". In alcuni casi è però anche un sostantivo:
 Minore – strumento matematico utile per calcolare il rango di una matrice, e quindi per risolvere i sistemi lineari
 Minore – segno di disuguaglianza utilizzato in matematica
 Minore – nel diritto civile chi non ha raggiunto la maggiore età
 Minore – uno dei modi della tonalità musicale